Гленн Бейл (; родился 13 июля 1995, Стадсканал, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Крылья Советов».

Клубная карьера 
Бейл — воспитанник академий клубов провинции Гронинген: «Стадсканал» и «Гронинген». В 2014 году подписал 3-х летний контракт с последним. В начале 2016 года для получения игровой практики Гленн был арендован «Дордрехтом». 15 января в матче против «Эйндховена» он дебютировал в Эрстедивизи. 8 апреля в поединке против  Бейл забил свой первый гол за «Дордрехт».

По окончании аренды Бейл вернулся в «Гронинген».  года в матче против «Твенте» (1:0) он дебютировал в Эредивизи, отдав голевую передачу на .

Летом того же года Бейл подписал контракт с «Эмменом». 18 августа в матче против «Валвейка» он дебютировал за новую команду. 17 ноября в поединке против «Алмере Сити» Гленн забил свой первый гол за «Эммен». По итогам сезона он помог команде выйти в элиту  года выступая за «Эммен» в матче против «АДО Ден Хааг» (2:1) Бейл забил свой первый гол и первый гол «Эммена» в Эредивизи.

Летом 2021 года Бейл перешёл в российские «Крылья Советов», подписав контракт на 3 года. 11 сентября  в матче против московского «Локомотива» он дебютировал в РПЛ. 30 октября 2022 года в поединке против «Пари Нижний Новгород» Гленн забил свой первый гол за «Крылья Советов».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Эммен»
Игроки ФК «Крылья Советов»